Гран-при Португалии 1989 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на трассе Эшторил в Португалии. Соревнования состоялись 24 сентября 1989 года.

Гонка 

Айртон Сенна показал лучшие секунды в квалификации, но уже на первых метрах его обошёл Герхард Бергер на Ferrari, а чуть позже — и другой гонщик Скудерии, Найджел Мэнселл. Более того, при обгонах круговых британец смог опередить напарника и возглавил гонку. На время ситуация стабилизировалась — но только до той поры, пока Мэнселл не направился в боксы. Тогда ограничения скорости на пит-лейн ещё не было, и машины влетали туда полным ходом. Так сделал и Найджел — и проскочил место остановки. Гонщик не стал ждать, пока механики вручную откатят машину на несколько метров назад — вместо этого он, недолго думая, включил заднюю передачу и зарулил на пит-стоп.
Потеря времени привела к тому, что Большой Найдж вновь оказался позади Бергера и Сенны, но куда хуже было другое. За нарушение правил (движение по пит-лейн задним ходом) гонщика сняли с Гран-при. Точнее — попытались снять, ведь сколько судьи ни махали чёрными флагами — Мэнселл их игнорировал и мчал дальше. Найджел пытался вновь отобрать у Айртона Сенны второе место, но тот не уступал. Закончилось все так, как частенько заканчивались поединки между этими гонщиками — столкновением и двойным сходом. Для Сенны это было досадно вдвойне, ибо вторым в Эшториле, следом за победившим Герхардом Бергером, финишировал напарник и главный соперник Айртона в споре за титул — Ален Прост. «Бронза» неожиданно досталась Стефану Юханссону из команды Onyx. Но на круге возвращения в боксы у шведа кончилось топливо — и он опоздал на церемонию награждения. Соперники уже вовсю брызгались шампанским, а запыхавшийся Стефан только бежал на подиум по крутой лестнице.

Позже Юханссон рассказывал, что во время послегоночного взвешивания из-за чрезмерного износа сликов его машина показывала вес на грани дисквалификации, и помогла только помощь Чарли Уайтинга, который незаметно прислонился коленом к весам.

|}

 Янник Дальмас исключен из Гран-при за тренировку на неверных шинах.
 Никола Ларини исключен из Гран-при за то, что пропустил взвешивание.
 150-й Гран-при для Алена Проста.
 Лучший круг: Герхард Бергер — 1:18,986.
 Единственный в истории подиум для команды Onyx.
 После гонки FISA наказала Найджела Мэнселла штрафом в $50 тысяч и пропуском следующего этапа чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Португалии
Скандалы в Формуле-1